Арсланбеков — фамилия; имеет женскую форму Арсланбекова.

 Арсланбеков, Магомедмурад Исламович (род. 1993) — российский боксёр.